

Presentación Previa 
James Cerretani y Adil Shamasdin son los campeones defensores, pero cayeron derrotados en primera ronda ante la pareja germana invitada Kevin Krawietz y Hannes Wagner.

Los alemanes, segundos cabezas de serie, Dustin Brown y Philipp Marx son los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a los polacos Piotr Gadomski y Mateusz Kowalczyk por 7-63, 6-2.

Cabeza de serie 

 Purav Raja /  Divij Sharan ''(Primera ronda)
 Dustin Brown /  Philipp Marx (Campeones)

<li>

 Cuadro 

| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= T Bednarek  I Bozoljac
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= H Kontinen  A Siljeström
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= R Bemelmans  F Dancevic
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= K Krawietz  H Wagner
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=[10]
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= J Cerretani  A Shamasdin
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=[8]

| RD1-seed13=
| RD1-team13= A Arnaboldi  S Greul
| RD1-score13-1=64
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14=
| RD1-team14= K Beck  J Mertl
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3=[6]

| RD1-seed15=
| RD1-team15= F Dustov  O Nedovyesov
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= D Brown  P Marx
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=WC
| RD2-team01= R Kern   M Marterer
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02=
| RD2-team02= P Gadomski  M Kowalczyk
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= A Beck  C Kas
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=[8]
| RD2-seed04=
| RD2-team04=

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Eckental 2013